Here I Am – utwór zespołu Wilki z albumu 4
 Here I Am – album Alexandra Klawsa
 Here I Am – album Eve
 Here I Am – album Blue System
 Here I Am – album Kelly Rowland